«San Hipólito» puede hacer referencia a:

Personajes 
San Hipólito de Roma (170-236), escritor de la Iglesia cristiana primitiva.

Toponimia 
 San Hipólito de Voltregá (C.P. 08512), localidad en Barcelona, España.
 San Hipólito (C.P. ?????), localidad en Huesca, España.
 Iglesia de San Hipólito, .